Шестой этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2012/2013 прошёл с 19 по 20 января 2013 года на катке Олимпийский овал Калгари, Канада. Забеги проходят на спринтерских дистанциях (500 и 1000 метров).

На этапе было установлено множество персональных рекордов, несколько национальных рекордов и побиты два рекорда мира: на дистанции 500 метров и по сумме спринтерского многоборья у женщин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Полные результаты

Кубок мира по конькобежному спорту 2012/2013